João Dias peut désigner :
 João Dias, municipalité du Brésil
 João Dias, footballeur portugais
 João Dias, écrivain mozambicain